

Pessoas
Tove Maës
Tove - a mulher de Linus Torvalds

Localidades

Mesnil-Tôve

Outros
3934 Tove

Desambiguação